Сан Педро Вијехо има више значења:

 Сан Педро Вијехо (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Педро Вијехо (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Педро Вијехо (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику